Есболатова:
 Есболатова, Катша — колхозница, звеньевая колхоза «Жаналык», Герой Социалистического Труда (1948).
 Есболатова, Раушан Какимсеитовна — посол Казахстана в Таиланде с Jul 3, 2017